Claudia "Lady" Letizia (Pompeï, 22 maart 1979) is een Italiaanse burleske danseres en actrice, tv-persoonlijkheid, zangeres, fotomodel en radiopresentatrice.

Werk

Televisie (fictie)

 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992
 2015–18: È arrivata la felicità (Tëleesserie, 24 Episoden)
 2016: Un posto al sole

Italiaans model
Italiaans acteur
Italiaans presentator